Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du 24 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Shahar Peer.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Stanford
Sport en Californie en 2006
Tennis aux États-Unis en 2006
Tennis en juillet 2006